Eugenio de Wurtemberg (; Bückeburg, 20 de agosto de 1846-Düsseldorf, 27 de enero de 1877) fue un príncipe y un militar oficial de Wurtemberg.

Primeros años y familia 
Eugenio fue el segundo vástago y único hijo varón del duque Eugenio de Wurtemberg (1820-1875) —hijo del duque Eugenio de Wurtemberg y de la princesa Matilde de Waldeck-Pyrmont)—, y de su esposa, la princesa Matilde de Schaumburg-Lippe (1818-1891), hija del príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe y de la princesa Ida de Waldeck-Pyrmont). Eugenio creció en Carlsruhe, en Silesia, y estudió en la Universidad de Tubingen.

Carrera militar 
En 1866 se unió al ejército de Wurtemberg como teniente. Con el 3.º Regimiento de Caballería tomó parte en la guerra austro-prusiana.

Ya en septiembre de 1866, después de la guerra, hasta 1870, abandonó el servicio militar para continuar sus estudios; vivió por un periodo en París. Junto a su tío, el duque Guillermo de Wurtemberg, llevó a término desde julio de 1868 hasta enero de 1869 un viaje a los Estados Unidos.

Durante la guerra franco-prusiana de 1870-71, combatió como teniente en las batallas de Mézières, Chevilly, Mont Mesly y Villiers. En 1871, ascendió a capitán, en 1872 pertenecía al 19.º Regimiento (1.º Wurtemberg) de Ulanos "Rey Guillermo I". En 1874, fue promovido a mayor y en 1876 era oficial del Estado Mayor. En diciembre de 1876, como jefe de escuadrón, fue reasignado al 2.º Regimiento de Húsaros de Westfalia n.º 11 en Düsseldorf.

Matrimonio y descendencia 
El duque Eugenio fue elegido por Carlos I de Wurtemberg (un pariente distante) como marido de la gran duquesa Vera Constantínovna de Rusia, quien era sobrina e hija adoptiva del rey Carlos I y de la reina Olga. El 8 de mayo de 1874, en Stuttgart, contrajo matrimonio con Vera, hija del gran duque Constantino Nikoláyevich de Rusia y de la princesa Alejandra de Sajonia-Altemburgo. Tuvieron tres hijos:
 Carlos Eugenio (8 de abril de 1875-11 de noviembre de 1875), fallecido en la infancia.
 Elsa (1 de marzo de 1876-27 de mayo de 1936), casada con el príncipe Alberto de Schaumburg-Lippe (24 de octubre de 1869-25 de diciembre de 1942); padres de cuatro hijos.
 Olga (1 de marzo de 1876-21 de octubre de 1932), casada con el príncipe Maximiliano de Schaumburg-Lippe (13 de marzo de 1871-1 de abril de 1904); padres de tres hijos.

Muerte 
Eugenio murió oficialmente de una caída de caballo, aunque muchos creen que murió en un duelo, cuando tenía treinta años. En el momento de su muerte era el siguiente en la línea de sucesión al trono de Wurtemberg tras el príncipe Guillermo, después rey Guillermo II.

Su esposa, Vera, aunque solo tenía veintidós años al enviudar, no volvió a casarse. Le sobrevivió 35 años y permaneció en Wurtemberg hasta su muerte.

Títulos y estilos 
20 de agosto de 1846-27 de enero de 1877: Su Alteza Real el duque Eugenio de Wurtemberg.

Honores 
 1860: Orden de la Corona de Wurtemberg ()

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Genealogics - Leo van de Pas - Herzog Eugen von Württemberg
thePeerage.com - Eugen Herzog von Württemberg
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: page 223
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: vol II page 540.

Militares de Wurtemberg
Prusianos
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Duques no reinantes de Württemberg
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Personas de la guerra austro-prusiana
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Duques de Wurtemberg
Nacidos en Bückeburg